Osoby o tym nazwisku:
 Stanisław Gomułka – ekonomista
 Władysław Gomułka – polityk
 Zofia Gomułka – działaczka komunistyczna, żona Władysława Gomułki

Zobacz też 
 Gomółka